Ви́лья ( — малый город) — составная часть испаноязычных топонимов, также фамилия.

Топонимы 
 Список топонимов, начинающихся с «Вилья-»

Персоналии 
 Вилья, Амелия (1900—1942) — писатель, врач Боливии.
 Вилья, Давид (род. 1981) — испанский футболист, нападающий клуба «Нью-Йорк Сити» и сборной Испании, чемпион Европы и мира.
 Вилья, Леон (род. 1960) — колумбийский футболист, защитник.
 
 Вилья, Рикардо Хулио (род. 1952) — аргентинский футболист, полузащитник.
 Вилья, Себастьян (род. 1996) — колумбийский футболист.
 Вилья, Хавьер (род. 1987) — испанский автогонщик.
 Вилья, Херман (род. 1973) — мексиканский футболист, центральный полузащитник.
 Вилья, Хуан Мануэль (род. 1938) — испанский футболист, полузащитник.
 Вилья, Эммануэль (род. 1982) — аргентинский футболист.
 Вилья, Эсильда (1909—1947) — юрист Боливии.

Составная фамилия 
 Вилья Гонсалес, Рикардо (1873—1935) — испанский скрипач, композитор и дирижёр.

Прочее 
 Вилья — село, входит в Сосновский поселковый совет, Березновский район, Ровненская область, Украина.
 Вилья — название одного из волшебных колец в книгах Дж. Р. Р. Толкина.
 «Вилья Эспаньола» — уругвайский футбольный и боксёрский клуб из Монтевидео.
 «Вилья-Тереса» — уругвайский футбольный клуб из Монтевидео.
 Вилья мисериа — трущобы в Аргентине.

См. также 
 Вилла (значения)
 Вила (значения)